Esistono più comuni francesi con questo nome

Montaigu – Aisne
Montaigu – Giura
Montaigu – Vandea